«Global Television Network» — канадский телеканал, владелецем телеканала является «Corus Entertainment». Начал вещание 6 января 1974 года.

Программы телеканала

Драма 
 «Копы-новобранцы» (, с 24 июня 2010 года)

Разнообразие 
 «»
 «»

Новости 
 «»
 «»
 «»
 «»

См. также 
 Corus Entertainment

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт телеканала 

Телеканалы Канады
Телеканалы на английском языке